The Brook steht für:

geographische Objekte:
 The Brook (River Pool), Quellfluss des River Pool in London, England
 The Brook, Oberlauf des Tykes Water in Hertfordshire, England
 The Brook (Nelson), Stadtteil von Nelson, Neuseeland

Sonstiges:
 The Brook (Club), Club in New York City